Янсанː

 Янсан () — город в провинции Кёнсан-Намдо (Республика Корея).
 Янсан () — станция на Первой линии Пусанского метрополитена в городе Янсан (Республика Корея).
 Янсан — стадион в городе Янсан (Республика Корея).
 Колледж Янсан — прежнее название (до 2013 года) научно-технологического института Тонвон в Янсане.
 Провинция Янсан () — южнокорейский фильм 1955 года режиссёра Ким Ки Ён.